Peffer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Peffer (1887–1937 oder –1954), auch: Franz A. Peffer, deutscher Maler, Lithograf, Gebrauchsgrafiker und Plakatkünstler sowie Journalist
 William A. Peffer (1831–1912), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Franz Pfeffer